UFO:
 Unidentified flying object — неопознанный летающий объект (НЛО). См. также Уфология.
 UFO: Enemy Unknown — в Европе или X-COM: UFO Defense — в Северной Америке, компьютерная игра фирмы MicroProse.
 UFO — серия компьютерных игр компании ALTAR Interactive.
 UFO — английская рок-группа.
 UFO — марка фотоаппаратов и аксессуаров, переименованная в Ergo.
 UFO — серия инфракрасных обогревателей турецкой компании NNR.
 UFO — известный британский андеграунд-клуб, просуществовавший непродолжительное время в Лондоне в конце 1960-х годов.
 UFO 1 — дебютный студийный альбом британской рок-группы UFO.
 UFO 2: Flying — второй студийный альбом британской рок-группы UFO.
 Unabhängige Flugbegleiter Organisation — немецкий профсоюз стюардесс и бортпроводников.

См. также